Ringuier est un patronyme porté notamment par :

 Antoine Ringuier (1825-1888), homme politique français ;
 Louis Ringuier (1870-1936), homme politique français.